Friedrich Materna (1885–1946) – generał piechoty Wehrmachtu podczas II wojny światowej
 Jerzy Materna (ur. 1956) – polski polityk. Poseł na Sejm V, VI, VII, VIII i IX kadencji, w latach 2015–2018 sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 Konrad Materna (ur. 1962) – polski pieśniarz i kontestator lat 80., reżyser i lalkarz, poeta, scenarzysta, kompozytor i aranżer, pedagog
 Krzysztof Materna (ur. 1948) – polski konferansjer, satyryk, aktor, reżyser i producent telewizyjny

Zobacz też:
 Materna (imię)
 Materna (herb szlachecki)